Ломбардия () — имя собственное; распространено в виде названий и топонимов.
 Ломбардия — административный регион (область) в Итальянской Республике.
 Ломбардия — винодельческий регион в Италии.
 Ломбардия (историческая область) (ит.) — историческая область на Аппенинском полуострове.

См. также 
 Романо-ди-Ломбардия — город в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.
 Ломбард (значения)